dom – budynek mieszkalny; podstawowe znaczenie słowa

Tytuły filmów 
 Dom – polski film animowany z 1958
 Dom – polski serial telewizyjny z lat 1980–2000
 Dom – tytuł ostatniego odcinka serialu Czterej pancerni i pies
 Dom – amerykański horror z 1986 roku
 Dom – etiuda filmowa z 2006 roku
 Dom – amerykański horror z 2007 roku
 Dom – amerykański film animowany z 2015 roku

Inne znaczenia 
 Dom – szczyt w Alpach Pennińskich
 dom – punktująca część toru do curlingu
 dom – pojęcie w astrologii
 Dom – album zespołu Gienek Loska Band
 „Dom” – singel Cleo
 „Dom” – singel Patryka Skoczyńskiego

Skrótowiec DOM 
 Document Object Model – standard WWW
 D.O.M. – Deo Optimo Maximo – łaciński skrót
 DOM lub STP – psychodeliczna substancja psychoaktywna
 DOM – departament zamorski Francji
 DOM – rozpuszczona materia organiczna w zbiornikach wodnych (ang. dissolved organic matter)
 DOM – od 1954 r. w nazwie należącej do Grupy PKP spółki – dziś Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z.o. – wywodzi się z nazewnictwa używanego w PKP: D – służba drogowa, O – oddziały wykonawczy, M – roboty zmechanizowane; skrót pojawia się np. na tablicach umieszczonych na remontowanych obiektach kolejowych, przykładowo: „D.O.M. 1960”.

Zobacz też